Фюстинья́к (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Ле-Фусре. Округ коммуны — Мюре.

Код INSEE коммуны — 31204.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 630 км к югу от Парижа, в 55 км к юго-западу от Тулузы.

По территории коммуны протекают небольшие реки Тумею () и Тайфер ().

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 76 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 46 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 38 были экономически активными, 8 — неактивными (показатель активности — 82,6 %, в 1999 году было 80,0 %). Из 38 активных жителей работали 36 человек (19 мужчин и 17 женщин), безработных было 2 (1 мужчина и 1 женщина). Среди 8 неактивных 3 человека были учениками или студентами, 4 — пенсионерами, 1 был неактивным по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна